Институт Детских Болезней Ротберга () — некоммерческая организация направленная на поиск лекарства для детей больных туберозным склерозом. Организацией был организован проект распределённых вычислений — CommunityTSC, прекративший исследования 15 апреля 2009 года.

Главный офис Института Ротберга находится в городе  (штат Коннектикут).

См. также 
 CommunityTSC
 Распределённые вычисления

Ссылки 
Сайт Института Ротберга 

Некоммерческие организации США
Медицинские организации США
Организации Коннектикута
Гилфорд (Коннектикут)